Zakatoshia är ett släkte av svampar. Zakatoshia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zakatoshia